Platanal kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 San José el Platanal, ort, Michoacán de Ocampo, Jacona, 
 Platanal, Chiapas, ort, Simojovel,